Kontrakt – umowa, porozumienie dwóch lub więcej stron

Film:
 Kontrakt – polski film fabularny z roku 1980 w reż. Krzysztofa Zanussiego

Muzyka:
 Kontrakt – utwór muzyczny zespołu IRA z albumu Ogień

Zobacz też:
 Kontrakt (brydż)
 Kontrakt menadżerski
 Kontrakt na pierwsze zatrudnienie (Contrat première embauche)
 Kontrakt terminowy (futures)
 Kontrakt rysownika (oryg. The Draughtsman's Contract) – film brytyjski z roku 1982 w reż. Petera Greenawaya
 Kontrakt ślubny (oryg. Le contrat du mariage) – powieść Honoriusza Balzaka